Лаврентин:

 Лаврентин Карфагенский — святой мученик Карфагенский.
 Лаврентин из Ареццо — святой мученик из Ареццо.